Вересково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Вересково — деревня, Вересковский сельсовет Новогрудского района Гродненской области.
 Вересково — деревня, Любчанский поселковый Совет Новогрудского района Гродненской области.

Россия 
 Вересково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Вересково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.